Олимпийские игры 1936
 Летние Олимпийские игры 1936 — XI летние Олимпийские игры в Берлине, Германия.
 Зимние Олимпийские игры 1936 — IV зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене, Германия.